Bridger est un patronyme et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1945), chanteur et poète américain
 (né en 1972), archer australien
, musicienne gospel canadienne
 (né en 1989), coureur motocycliste britannique
Tom Bridger (1934-1991), pilote automobile anglais
 (1631-1686), homme politique de la Colonie de Virginie
Jim Bridger (1804-1881), explorateur et pionnier américaine

Toponyme

Bridger, ville du comté de Carbon dans le Montana
, communauté du comté de Gallatin dans le Montana
, communauté du comté de Uinta dans le Wyoming
Chaînon Bridger, massif montagneux des Rocheuses dans le Wyoming
Chaînon Bridger, massif montagneux des Rocheuses dans le Montana
Bridger Wilderness, espace naturel primitif dans le Wyoming
Forêt nationale de Bridger-Teton, parc du Wyoming

Autre
Fort Bridger, poste de traite et monument historique du Wyoming
, compagnie aérospatiale américaine

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme